Roxelana (Ottomaans persoon), vrouw van Süleyman de Grote
Roxelana (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen